Australian Open 2021 – kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn – kwalifikacje do zawodów singlowych mężczyzn, w ramach pierwszego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Australian Open. W związku z pandemią COVID-19 zmagania miały miejsce w dniach 10–13 stycznia na twardych kortach Khalifa International Tennis and Squash Complex w Dosze.

Zawodnicy rozstawieni

Zakwalifikowani

Szczęśliwi przegrani

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Australian Open 2021
Australian Open – kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn